Skyknight steht für folgende Flugzeuge:

 Cessna 320, ein zweimotoriges Leichtflugzeug 
 Douglas F3D, ein zweistrahliges Jagdflugzeug der US Navy von 1948